Valletta FC er en fodboldklub hjemmehørende i den maltesiske hovedstad Valletta. Klubben startede som Valletta United i perioden 1904-1932. Klubbens storhedstid var i 1990'erne, hvorefter den løb ind i en finansiel krise omkring årtusindskiftet. Efter årsindeskiftet har klubben dog fortsat som en af de dominerende klubber på øen.

Titler 
 Maltesiske mesterskaber (25): 1915, 1932, 1945, 1946, 1948, 1959, 1960, 1963, 1974, 1978, 1980, 1984, 1990, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000-01, 2007-08, 2010-11, 2011–12,  2013-14, 2015-16, 2017-18, 2018-19

 Maltesiske pokalturnering (13): 1960, 1964, 1975, 1977, 1978, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2009-10 og 2013-14

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber fra Malta
Etableret i 1943